

Innenminister Hessen (seit 1945) 

Innen
!
Hessen